Espadanedo ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Espadanedo (Cinfães)
 Espadanedo (Macedo de Cavaleiros)